Середівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Середівська сільська рада — Київська область, Згурівський район